Марти Фрийдман (, Мартин Адам Фрийдман) е американски самоук китарист, роден на 8 декември 1962 г.

Уникалният начин, по който държи перото, прави солата му трудни за дублиране. Известен е най-вече с 10-годишното си участие в траш метъл групата Мегадет.

Дискография

Солови албуми

С Мегадет

Източници 
 Биография от Billboard 
 Класации, Billboard, Top Hard Rock Albums, Top Rock Albums

Външни препратки 
 Официален сайт
 Facebook

Американски китаристи
Членове на Мегадет
Родени във Вашингтон (ОК)